Берутув (, ) — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Олесницкий повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 8,37 км². Население — 5110 человек (на 2004 год).

Галерея

Ссылки 
 Официальная страница города

Литература 
 

Города Нижнесилезского воеводства
Бывшие немецкие города (Нижняя Силезия)